Рудиша — кенийская фамилия.

 Рудиша, Даниэль (1945—2019) — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Рудиша, Дэвид (род. 1988) — кенийский бегун, рекордсмен мира в беге на 800 метров.